Монту́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 50 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Монтур, Когле i Ла-Сель-ан-Когле було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Порт-дю-Когле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 422 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1096,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен